Tranemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tranemose (Ejsing Sogn) – et areal i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune
 Tranemose (Flakkebjerg Sogn) – en bebyggelse i Flakkebjerg Sogn, Slagelse Kommune
 Tranemose (Raklev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Raklev Sogn, Kalundborg Kommune
 Tranemose (Varde Kommune) – et areal i Henne Sogn og Nørre Nebel Sogn - Varde Kommune